Colle della Crocetta – colle dell'Appennino ligure
 Colle della Crocetta – colle nelle Alpi Graie tra la Val Grande di Lanzo e la Valle Orco
Colle della Crocetta – colle delle Alpi liguri